

Geografia 
 Fürth, una ciutat a Francònia (Baviera)
 Fürth (Odenwald), un municipi a l'estat de Hessen
 Fürth (Grevenbroich), un barri de Grevenbroich
 Fürth am Berg, un nucli de Neustadt bei Coburg a Alta Francònia
 Fürth (Piesendorf), un nucli del municipi de Piesendorf a l'estat de Salzburg (Àustria)
 Fürth im Ostertal, un nucli del municipi d'Ottweiler de Saarland
 Districte de Fürth, un landkreis alemany

Persones 
 August von Fürth (1812–1846), un historiador alemany
 Emil von Fürth (1863–1911), polític austriac
 Ernestine von Fürth (1877–1946), feminista austríaca 
 Henriette Fürth (1861–1938), política i feminista alemanya 
 Hermann Hubert von Fürth (1815–1888), jurista i membre del Reichstag alemanya 
 Jaro Fürth (1871–1945), actor austríac
 Otto von Fürth (1867–1938), un químic txec-austríac